Blood Brothers ist der Titel folgender Werke:
 Blood Brothers (Musical), Musical von Willy Russell (1983)
 Blood Brothers (1989), US-amerikanischer Horrorfilm von Mike Diana 
 Blood Brothers (2007), indischer Kurzfilm von Vishal Bhardwaj 
 Blood Brothers (2008) (Bloedbroeders), niederländischer Thriller von Arno Dierickx 
 Blood Brothers (2011), australischer Fernsehfilm von Peter Andrikidis 
 Blood Brothers (2017), US-amerikanischer Kurzfilm von Max Chernov 
 Blood Brothers (2021), US-amerikanischer Mysteryfilm von Jay Craven 

Siehe auch:
 Blutsbrüder, Begriffsklärung
 No Retreat, No Surrender 3: Blood Brothers, deutscher Titel Kick-Boxer 2 – Blutsbrüder, Kampfsportfilm von Lucas Lowe (1990)
 The Blood Brothers, US-amerikanische Hardcore-Punkband